Товарньянска-Польянка () — село и одноимённая община в округе Вранов-над-Топлёу Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1335 году.

В селе есть греко-католическая церковь Покрова Пресвятой Богородицы с 1784 году в стиле барокко—классицизма, которую использует и местная римо-католическая община.

Население 
В селе проживает 106 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001 года):
 словаки — 100,0 %.

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 римо-католики — 54,41 %,
 греко-католики — 28,68 %,
 протестанты — 16,18 %,
 православные — 0,74 %.

Примечания 

Населённые пункты Словакии